Why – jednostka osadnicza w USA
 „Why” – singel The Cranberries
 „Why” – singel Jadakissa
 „Why” – singel Sonique
 „Why” – piosenka Basshuntera z albumu Bass Generation
„Why” – singel Malény